Il padre – tragedia del 1887 di August Strindberg
Il padre (Apa) – film del 1966 diretto da István Szabó
Il padre (The Cut) – film del 2014 diretto da Fatih Akın
Il padre (Le Père) – dramma del 2012 di Florian Zeller